French Open 2012 - kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 23 a 25 maja na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowane

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet‎